Franco steht für:
 Franco (Name), ein Vor- und Familienname – siehe dort zu Namensträgern
 Franco (Portugal), Ort und ehemalige Gemeinde in Portugal

franco ist die Abkürzung für:
 franco svizzero, offizielle italienische Bezeichnung für Schweizer Franken

Mit franco oder franko wurden früher in der Kaufmannssprache Lieferungen bezeichnet, bei denen der Versender die Frachtkosten trägt und dem Empfänger kein Porto beziehungsweise keine Transportkosten in Rechnung gestellt werden.

Siehe auch:

 Franko
 DeFranco
 Franc (Begriffsklärung)